Fryksände kan syfta på:

 Fryksände socken – en socken i Värmland i Fryksdals härad
 Fryksände landskommun – en tidigare kommun i Värmlands län 1863–1967
 Fryksände församling –  en församling i Norra Värmlands kontrakt i Karlstads stift
 Fryksände kyrka –  en kyrkobyggnad i Torsby i Värmlands län
 Fryksände distrikt – ett distrikt i Torsby kommun och Värmlands län 2016–

Se även
 Torsby (olika betydelser)